Jan Feliks Dulfus (ur. 1726) – prezydent Starej Warszawy
 Jan Andrzej Dulfus (ur. 1754) – generał adiutant